Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Citi Open 2015 nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Obhájcem titulu byl kanadský tenista první světové desítky Milos Raonic, který do turnaje nezasáhl.
 
Vítězem dvouhry se stal druhý nasazený Japonec Kei Nišikori, jenž ve finále zdolal americkou turnajovou osmičku Johna Isnera po dvousetovém průběhu 4–6, 6–4 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal třetí turnajové vítězství, které představovalo desátý singlový titul na okruhu ATP Tour. V následném vydání žebříčku ATP z 10. srpna 2015 se vrátil na své kariérní maximum, když mu patřila 4. příčka.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Citi Open 2015